Fethard pode se referir a:

Locais 
Fethard, vila do Condado de Tipperary
Fethard-on-Sea, aldeia do Condado de Wexford

Outros 
Boicote de Fethard-on-Sea

Desambiguação